Малая Листовка — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на побережье дельты реки Великая, в 12 км к северо-западу от Пскова и в 8 км к северо-западу от Неёлово, примыкая к автодороге Псков — Неёлово — Печки. К западу — деревня Большая Листовка.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района